Kuka (indijansko selo), selo Luiseño Indijanaca na rijeci San Luis Rey. 
 Kuka (film), film Stevena Spielberga
 Kuka (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad, BiH
 Kuka (pleme), pleme Bagirmi crnaca iz Čada
 Kuka (biljka), jestiva samonikla biljka.